Cattedrale di San Nicola, Cattedrale a Friburgo (Svizzera) in Svizzera
 Cattedrale di Friburgo, Cattedrale di Friburgo in Brisgovia in Germania